Phosphorbromid ist der Name folgender chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Phosphor und Brom:

Phosphor(II)-bromid, P2Br4
Phosphortribromid, PBr3, eine farblose Flüssigkeit
Phosphorpentabromid, PBr5, ein gelbroter kristalliner Feststoff
Phosphorheptabromid, PBr7